Финал Чемпионата Латвии по русским шашкам среди женщин 2015 прошёл 9—10 мая по круговой системе.  В нём приняли участие 6 спортсменок. Чемпионкой стала Регина Пиронен (Бауска).

Результаты

MFF — мастер ФМЖД

Ссылки 
 сайт шашечного клуба «Дамбрете» 2015-5

2015 год в шашках